Бугри ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Каратинга. Население составляет 3690 человек на 2006 год. Занимает площадь 162,432 км². Плотность населения — 22,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.611.463,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.260,82 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,659 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс